Název Lučinský potok má více vodních toků:

 Lučinský potok (přítok Jedľovce) – (nazýván také Lúčinský potok) – pravostranný přítok Jedľovce na Slovensku v okresech Prešov a Košice-okolí
 Lučinský potok (přítok Ohře) – (nazýván také Lučínský potok) – pravostranný přítok Ohře v okrese Karlovy Vary
 Lučinský potok (přítok Rybnického potoka) – levostranný přítok Rybnického potoka v okrese Český Krumlov